Јарослав II Кијевски (1132 - Луцк, 1180) је био велики кнез Кијева. Био је син Изјаслава II.

Породично стабло 

Рођени 1132.
Умрли 1180.
Династија Рјурикович
Велики кнежеви Кијева